

Patronyme 

 Marc-Antoine Laugier (1713-1769), théoricien de l’architecture français ;
 Ignace Laugier (1768-1811), homme politique italien ;
 André Laugier (1770-1832), chimiste et minéralogiste français ;
 Jean Nicolas Laugier (1785-1875), graveur et illustrateur français ;
 Stanislas Laugier (1799-1872), fils du chimiste, chirurgien français ;
 Paul Auguste Ernest Laugier (1812-1872), fils du chimiste, astronome français ;
 Joseph-François Laugier (1828-1901), numismate français. ;
 Léonce Laugier (1829-1900), gouverneur de l'Inde française et de la Guadeloupe ;
 Alexandre Laugier (1863-1915), contre-amiral français ;
 Pierre Laugier (1864-1907), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Henri Laugier (1888-1973), physiologiste et haut fonctionnaire international français ;
 Marguerite Laugier (1896-1976), astronome française ;
 Germaine Laugier (1902-1982), actrice française ;
 Lucien Laugier (1909-1992), écrivain français ;
 Jean Laugier (1924-2006), poète et dramaturge français ;
 Jean Laugier (1943-), sculpteur français ;
 Erril Laugier (1952-2014), pastelliste paysagiste français, Ambassadeur Canson, Maître Pastelliste de France ;
 Sandra Laugier (1961-), philosophe française ;
 Pascal Laugier (1971-), cinéaste français.